Příjmení Bohata nosí více významných osobností:

 Jan Bohata (* 1972) – český novinář a publicista
 Jaroslav Bohata (1901–???) – český fotbalista, útočník
 Otto Bohata (1887–???) – český fotbalista, útočník